Приве́да — українське прізвище

 Приведа Олександра Олександрівна — українська мисткиня
 Приведа Петро Васильович — військовослужбовець добровольчого батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль».

Українські прізвища